Ломбе́с (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Ош.

Код INSEE кантона — 3213. Всего в кантон Ломбес входят 25 коммун, из них главной коммуной является Ломбес.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 5800 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Ломбес на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер